Irem M-92 — аркадная система, выпущенная фирмой Irem в 1991 году.

Список игр

Ссылки 
 System 16 — M92 Hardware (Irem)

Аркадные системы Irem